On trouve une fontaine des Trois Grâces dans plusieurs villes :

Fontaine des Trois Grâces (Montpellier)
Fontaine des Trois Grâces (Bordeaux)
 Fontaine des Trois Grâces (Nice)
 Fontaine des Trois Grâces (Guéret)
 Fontaine des Trois Grâces (Langrune-sur-mer) ; anciennement à Caen
 Fontaine des Trois Grâces (Vezzani)

 Fontaine des Trois Grâces (Świerklaniec)